

Geografia
 Australia
 Kenmore – sobborgo di Brisbane

 Canada
 Kenmore – community della città di Ottawa

 Regno Unito
 Kenmore – località dell'Argyll e Bute (Scozia)
 Kenmore – località dell'Highland (Scozia)
 Kenmore – località del Perth e Kinross (Scozia)
 Kenmore – località dell'Highland (Scozia)
 Kenmore – località situatata nelle Western Isles (Ebridi Esterne, Scozia

 Stati Uniti d'America
 Kenmore – località dello Stato di New York
 Kenmore – località dell'Ohio
 Kenmore – località Stato di Washington

Architettura
 Kenmore o Kenmore Plantation – edificio storico di Fredericksburg (Virginia)
 Kenmore o Kenmore Woods – edificio storico di Spotsylvania Courthouse (Virginia)